Castillon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Castillon-Savès, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Castillon-Massas, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Castillon-en-Couserans, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Castillon-en-Auge, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Castillon-du-Gard, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Castillon-de-Saint-Martory, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Castillon-de-Castets, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Castillon, Calvados, kommun i departementet Calvados, 
 Castillon, Alpes-Maritimes, kommun i departementet Alpes-Maritimes, 
 Castillon, Hautes-Pyrénées, kommun i departementet Hautes-Pyrénées, 
 Castillon, Canton d'Arthez-de-Béarn, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques, 
 Castillon, Canton de Lembeye, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques, 
 Castillon-la-Bataille, kommun i departementet Gironde,